Sindlingen ist der Name folgender Orte:

 Frankfurt-Sindlingen, Stadtteil von Frankfurt am Main, Hessen
 Sindlingen (Jettingen), Ortsteil der Gemeinde Jettingen im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg